Зна́менский сельсове́т () — административно-территориальная единица в Брестском районе Брестской области Белоруссии. Административный центр — агрогородок Знаменка.

История 
В соответствии с решением Исполнительного комитета Брестского областного Совета народных депутатов от 21 февраля 1994 г. № 61 на территории Знаменского сельсовета установлена пограничная зона.

17 сентября 2013 города к Знаменскому сельсовету присоединена территория упразднённого Страдечского сельсовета.

Экономика 
«Птицефабрика Медновская» в агрогородке Медно

Состав 

С 2013 года Знаменский сельсовет включает 12 населённых пунктов:

Источник:

Примечания

Ссылки 
 

Сельсоветы Брестского района